Norra vattentornet kan syfta på:

Norra vattentornet, Oskarshamn
Norra vattentornet, Örebro

Se även
Guldhedens norra vattentorn